Patrimônio Mundial da UNESCO em Omã
O Forte de Pedra ou Dun de Al-Khutm é uma torre de pedra com 20 metros de diâmetro, a 2 km de Bat, do Reino Magan (actual Omã).

Foi declarado Património Mundial da Unesco em 1988.